Degenberg steht für:
 Degenberg, Adelsgeschlecht
 Degenberg (Schwarzach), Ortsteil von Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern.
 Degenberg (Bayerischer Wald) (595 m), Berg im Bayerischen Wald bei Degenberg in Schwarzach.

Siehe auch
 Burg Degenberg
 Hinterdegenberg, Ortsteil von Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern.